Koninklijke Bijenkorf Beheer, een voormalige koepelorganisatie van Bijenkorf en HEMA
 Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij, een Belgische vereniging zonder winstoogmerk
 Kelley Blue Book, een naslagwerk met informatie over tweedehands auto's